Ореховский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Бурлинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Орехово.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 765 человек, в том числе 364 мужчины и 401 женщина. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 697 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Орехово,
 село Чернавка.

Примечания 

Муниципальные образования Бурлинского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края